Валетудо (лат. «Здоров'я») — латинський переклад імені давньогрецької богині Гігіеї.
 Валетудо — супутник планети Юпітер, названий на честь вищезгаданої давньоримської богині.
 Vale tudo (порт. «все дозволено») — бразильське традиційне бойове мистецтво.